A Valentinianus nevet több római uralkodó is viselte:

 I. Valentinianus (321–375);
 II. Valentinianus (371–392);
 III. Valentinianus (419–455);

Az I. Valentinianus alapította dinasztiát lásd: Valentinianus-dinasztia, illetve Valentinianus–Theodosius-dinasztia.

Mások 
 Valenti(n)(i)us gnosztikus teológus, a valenti(nia)nizmus alapítója, néha Valentinianus vagy Valentinos(z) néven szerepel.

Kapcsolódó szócikkek 
 Bálint.